La Supercoupe d'Ukraine de 2019 est la seizième édition de la Supercoupe d'Ukraine. Ce match de football prend place le  au Stade Tchornomorets d'Odessa.

Elle oppose l'équipe du Chakhtar Donetsk, auteur du doublé Coupe-Championnat en 2018-2019, à celle du Dynamo Kiev, vice-championne d'Ukraine en titre. Le Chakhtar dispute à cette occasion sa quinzième Supercoupe tandis que le Dynamo y prend part pour la treizième fois. Avant cette rencontre, les deux équipes s'étaient déjà affrontées à onze reprises dans le cadre de la compétition, avec un bilan de six victoires pour le Dynamo contre cinq pour le Chakhtar.

Au cours d'une première mi-temps globalement dominée par les Donetskiens, ce sont eux qui finissent par ouvrir la marque dans le temps additionnel de la première mi-temps par l'intermédiaire d'Alan Patrick pour prendre l'avantage à la pause. Les débats s'équilibrent par la suite au cours de la deuxième période, avec un Chakhtar cherchant à contrôler la rencontre et des Kiévains tentant difficilement de revenir à la marque, malgré quelques occasions nettes. Ces derniers parviennent finalement à égaliser sur corner à la  de jeu grâce au défenseur Mykyta Burda avant de prendre l'avantage trois minutes plus tard avec un but de Denys Harmash. Le score n'évolue plus par la suite et le Dynamo s'impose pour remporter sa huitième Supercoupe d'Ukraine, la deuxième d'affilée.

Feuille de match

Annexes

Notes et références

Voir aussi 
 Championnat d'Ukraine de football 2018-2019
 Coupe d'Ukraine de football 2018-2019

2019
Sport en Ukraine en 2019
Sport en juillet 2019
Compétition de football à Odessa
Face-à-face du Chakhtar Donetsk
Face-à-face du Dynamo Kiev